Brian Cox (actor), Sir (n. 1946), actor escocès
 Brian Cox (físic) (n. 1968), físic anglès i professor de física de partícules
 Bryan-Michael Cox (n. 1977), productor musical i compositor estatunidenc